La vida breve (spanisch ‚Das kurze Leben‘) steht für:

 La vida breve (de Falla), eine Oper von Manuel de Falla aus den Jahren 1904–1905
 La vida breve (Onetti), ein Roman von Juan Carlos Onetti aus dem Jahre 1950

Siehe auch:
 Das kurze Leben des José Antonio Gutierrez 
 Das kurze glückliche Leben des Francis Macomber
 Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao
 Das kurze Leben der Sophie Scholl